Владимир Мунтян: Мунтян, Владимир Мирчавич — евангелистский пастор. Основатель Духовного центра «Возрождение». 
 Мунтян, Владимир Пантелеймонович — Георгиевский кавалер; полковник; 6 сентября 1917 (посмертно).
 Мунтян, Владимир Фёдорович (род. 1946) — советский футболист и украинский тренер.